Orbitsville kan syfta på:

 Orbitsville (roman) – en science fiction-roman av Bob Shaw 1974–1975
 Orbitsville Departure – en uppföljare 1983
 Orbitsville Judgement – en uppföljare 1990

Se aven
  Lorentztransformation – illustrerad i romanen Orbitsville av Bob Shaw